John W. Foster (1836–1917) – amerykański polityk, sekretarz stanu
 John Foster Dulles (1888–1959) – amerykański polityk, sekretarz stanu
 John Foster – amerykański operator filmowy
 John Foster Sr. – żeglarz z Wysp Dziewiczych USA, olimpijczyk
 John Foster Jr. – żeglarz z Wysp Dziewiczych USA, olimpijczyk